Вернек — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Персоналии 
 Вернек, Алваро (1889—неизвестно) — бразильский футболист, вратарь.
  (род. 1983) — бразильский спортсмен, борец в стиле джиу-джитсу.
  (род. 1983) — бразильская актриса и комендиантка.
 Вернек, Франц фон (1748—1806) — австрийский фельдмаршал-лейтенант, участник Наполеоновских войн.